Gai Peteli Libó Visol I, cònsol el 360 aC 
 Gai Peteli Libó Visol II, cònsol el 356 aC i 326 aC i potser el 333 aC, dicatdor el 313 aC